Пулли (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Носители фамилии 
  (1822—1901) — британский политик, член Палаты общин (1880—1886).
 Пулли, Йере (род. 1991) — финский хоккеист.
  (род. 1988) — британская писательница.
 Пулли, Спенсер (род. 1993) — игрок в американский футбол.
 Пулли, Томми (род. 1992) — финский конькобежец.

Топонимы 
 Пулли — остановочный пункт в волости Сауга на линии Таллин — Пярну.
 Пулли — деревня в уезде Харьюмаа, Эстония.
 Пулли — деревня в уезде Сааремаа, Эстония.
 Пулли — деревня в уезде Пярнумаа, Эстония.
 Пулли — деревня в уезде Тартумаа, Эстония.
 Пулли — деревня в волости Выру уезда Вырумаа, Эстония.
 Пулли — деревня в волости Рыуге уезда Вырумаа, Эстония.
 Пулли — озеро в Эстонии.

Другое 
 Пулли — внутристрочный предписной диакритический знак в письменности малаялам. См. также 
 Пуллиское поселение — древнейшее в Эстонии археологическое селище близ местечка Пулли.